Микляево — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Микляево — деревня в Вязниковском районе.

Московская область 
 Микляево — деревня в Дмитровском районе.
 Микляево — деревня в Клинском районе.

Тверская область 
 Микляево — деревня в Весьегонском районе.

Ярославская область 
 Микляево — деревня в Переславском районе.